Delair ist der Familienname folgender Personen:
 Etienne Denis Delair († 1750), französischer Theorbespieler und Musiktheoretiker
 Paul Delair (1842–1894), französischer Poet, Dramatiker und Romancier
 Suzy Delair (1918–2020), französische Schauspielerin

Delair steht für: 
 Delair (New Jersey), eine Stadt in New Jersey, USA

Siehe auch:
 Delaire
 Delaire-Maske